Kock ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Kock ist ein Berufsname, der sich auf den Beruf des Kochs bezieht.

Namensträger 
 Arnold Kock (1822–1879), deutscher Textilunternehmer
 Axel Kock (1851–1935), schwedischer Linguist, Germanist und Hochschullehrer

 Christian Kock (1867–1949), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Christina Kock (* 1995), deutsche Volleyballspielerin
 Dieter Kock (1937–2018), deutscher Mammaloge
 Dirk Kock-Rohwer (* 1960), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Erich Kock (1925–2016), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Ernst Albin Kock (1864–1943), schwedischer Germanist
 Erwin Kock (1905–1979), österreichischer Pfarrer
 Eugene de Kock (* 1948), südafrikanischer Polizeioffizier
 Franz Kock (1901–1975), deutscher Verwaltungsjurist
 Gien de Kock (1908–1998), niederländische Speerwerferin, Kugelstoßerin und Fünfkämpferin
 Hans Kock (1920–2007), deutscher Bildhauer
 Hans-Jürgen Kock (* 1958), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Hans-Werner Kock (1930–2003), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Heiner Kock (* 1990), deutscher Schauspieler
 Heinrich Kock (1913–nach 1968), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Kock (1904–1972), deutscher Politiker (SPD)
 Hendrik Merkus de Kock (1779–1845), niederländischer General und Politiker
 Jan Kock (1835–1899), Burengeneral
 Johan de Kock (* 1964), niederländischer Fußballspieler
 Jörgen Kock (1487–1556), Bürgermeister von Malmö
 Karin Kock (1891–1976), schwedische Ökonomin und Politikerin
 Karl Kock (1908–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Katharina Kock (* 1998), deutsche Laiendarstellerin
 Manfred Kock (* 1936), deutscher Theologe und Kirchenfunktionär
 Maren Kock (* 1990), deutsche Leichtathletin, siehe Maren Orth
 Marianne Kock (* 1939), schwedische Sängerin
 Matthias Kock (* 1956), deutscher Jurist
 Neil de Kock (* 1978), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Oscar Peter Cornelius Kock (1860–1937), dänischer Kaufmann und Inspektor von Grönland
 Paul de Kock (1793–1871), französischer Schriftsteller

 Putte Kock (Jonas Rudolf Eriksson Kock; 1901–1979), schwedischer Eishockey- und Fußballspieler, Fußballfunktionär
 Quinton de Kock (* 1992), südafrikanischer Cricketspieler
 Reimar Kock († 1569), deutscher Theologe und Chronist
 Reinhard Kock (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Roswitha Neu-Kock (* 1946), deutsche Kunsthistorikerin
 Stefanie Kock (* 1975), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Autorin
 Theodor Kock (1820–1901), deutscher Altphilologe
 Till de Kock (1915–2010) deutscher Bildhauer und Puppenbildner
 Ulla Kock am Brink (* 1961), deutsche Moderatorin
 Walter-Dieter Kock (1925/1926–2013), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Hameln
 Werner Kock (1921–1997), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Lübeck
 Winston Edward Kock (1909–1982), US-amerikanischer Elektrotechniker und Autor

Siehe auch 
 Kock (Powiat Lubartowski) (dt. Kotzk), Stadt in Polen
 C/1941 B2 (de Kock-Paraskevopoulos), Komet
 Cock
 Coq
 Kok
 Kokk

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname